Garth Smith (ur. 1955) – brytyjski muzyk rockowy, członek Buzzcocks
 Garth Smith (ur. 1960) – amerykański muzyk, pianista, kompozytor, twórca m.in. religijnej muzyki mormońskiej
 Garth Smith (ur. 1969) – kanadyjski curler